Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2007 war die 4. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 17. bis 24. Februar des Jahres im Sollefteå Curling Club der schwedischen Stadt Sollefteå statt. Im Finale mussten sich die Schweizer den Norwegern knapp mit 4:5 geschlagen geben. Für Norwegen war es der erste WM-Titel.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2005 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2006 in Inverness, Schottland.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Kanada und Schottland konnten sich direkt für das Halbfinale qualifizieren. Wegen Punktgleichheit mussten die Schweiz, Norwegen, Japan und die Vereinigten Staaten die zwei verbleibenden Plätze für das Halbfinale ausspielen. Wegen Punktgleichheit mussten Russland, Dänemark und Schweden den achten Platz ausspielen, der die direkte Qualifikation für die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2008 bedeutete.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Samstag, 17. Februar 2007 13:30

Runde 2 
 Samstag, 17. Februar 2007 19:30

Runde 3 
 Sonntag, 18. Februar 2007 13:30

Runde 4 
 Sonntag, 18. Februar 2007 19:30

Runde 5 
 Montag, 19. Februar 2007 13:30

Runde 6 
 Montag, 19. Februar 2007 19:30

Runde 7 
 Dienstag, 20. Februar 2007 13:30

Runde 8 
 Dienstag, 20. Februar 2007 19:30

Runde 9 
 Mittwoch, 21. Februar 2007 13:30

Runde 10 
 Mittwoch, 21. Februar 2007 19:30

Runde 11 
 Donnerstag, 22. Februar 2007 10:00

Runde 12 
 Donnerstag, 22. Februar 2007 15:00

Tie-Breaker 
Spiel um Platz 4
 Freitag, 23. Februar 2007 09:00

Spiel um Platz 8
 Freitag, 23. Februar 2007 09:00

Play-off

Halbfinale 
 Freitag, 23. Februar 2007 19:00

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 24. Februar 2007 10:00

Finale 
 Samstag, 24. Februar 2007 14:00

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2007
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Sollefteå
Behindertensport (Schweden)
Curling (Schweden)